Mus steht für:

 Mus, ein Brei oder Püree (französisch: Purée) aus gekochtem Obst, Gemüse, in manchen Gegenden auch aus anderen Lebensmitteln

 das Sternbild Fliege (Sternbild) (lat. Musca) in der Nomenklatur der Fixsterne
 Mäuse (Mus), eine Nagetiergattung aus der Unterfamilie der Altweltmäuse (Murinae)
 Mus (Kartenspiel), ein traditionelles Kartenspiel baskischen Ursprungs, das in Spanien gespielt wird
 eine französische Gemeinde Mus im Département Gard, siehe Mus (Gard)

Mus ist der Familienname oder Namensteil folgender Personen:

 Antoni Mus (1925–1982), spanischer Schriftsteller und Theaterunternehmer
 Conny Mus (1950–2010), niederländischer Journalist
 Paul Mus (1902–1969), französischer Historiker

Muş steht für:

 Muş (Provinz), eine türkische Provinz 
 Muş, die Hauptstadt der türkischen Provinz Muş

.mus steht für:

 die Dateinamenserweiterung des Musiknotation-Programms Finale (Software) 

MUS steht als Abkürzung für:

 Management-Unterstützungs-Systeme, siehe Führungsinformationssystem (Wirtschaft)
 Marineunteroffizierschule in Plön ist die Unteroffizierschule der deutschen Marine. 
 Mauritius, Länderkürzel nach ISO 3166
 Messumformerspeisegerät
 Miktionsurosonografie, eine Methode des kontrastverstärkten Ultraschalls
 Bahnhof Übersee nach DS 100

mus. steht als Abkürzung für:
 muslimisch

Siehe auch: 
 Moose (Begriffsklärung)
 Mues
 Muhs
 Muss
 Muß
 Muus
 Muuss
 Muuß

MUS